L'edizione 1920-21 della Erste Klasse vide la vittoria finale del Rapid Vienna.

Capocannoniere del torneo fu Josef Uridil (Rapid Vienna), con 35 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Rapid Vienna Campione d'Austria 1920-21.
 Wiener AC retrocesso in 2. Klasse.

Risultati

Calendario

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1920
Calcio nel 1921
Fußball-Bundesliga (Austria)